Shirakawa se poate referi la:

Personalități
 Împăratul Shirakawa, al 72-lea împărat al Japoniei

Localități
 Municipiul Shirakawa, o localitate în Japonia, în prefectura Fukushima
 Orașul Shirakawa, o localitate în Japonia, în districtul Kamo al prefecturii Gifu
 Satul Shirakawa, o localitate în Japonia, în districtul  Ōno al prefecturii Gifu, parte a complexului „Satele vechi din Shirakawa-go și Gokayama” din Patrimoniul mondial UNESCO

Altele 
 * Asteroidul 6198 Shirakawa, un corp ceresc numit după municipiul Shirakawa în prefectura Fukushima în Japonia.